Sphaeronectes är ett släkte av nässeldjur. Sphaeronectes ingår i familjen Sphaeronectidae. 

Sphaeronectes är enda släktet i familjen Sphaeronectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Sphaeronectes